Le championnat du monde de korfbal 2007 se déroule du  au 10 novembre à Brno (République tchèque). 16 équipes participent à cette huitième édition.

Équipes

Premier tour

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant et se retrouvent dans les groupes E et F. Les autres pays vont dans les groupes « perdants » G et H.

Groupe A

Groupe B

Groupe C 

(*) après le Golden goal

Groupe D

Deuxième tour

Groupes E et F

Les deux premiers des groupes A et D sont dans le groupe E et ceux des groupes B et C sont placés dans le groupe F. Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales. Les autres pays jouent les places de 5 à 8.

Groupe E

Groupe F

Groupes G et H 

Les troisièmes et quatrièmes des groupes A et D sont placés dans le groupe G et ceux des groupes B et C dans le groupe H. Les deux premiers participent aux matchs de classement 9-12 alors que les pays  et  participent aux matchs de classement 13-16.

Groupe G

Groupe H 

 

(*) Après le Golden goal

Demi-finales

Places 1-4

Places 5-8

Places 9-12

Places 13-16 

(*) Après le Golden goal

Finales

Places 15-16 

 après le golden goal

Places 13-14

Places 11-12

Places 9-10 

 après le golden goal

Places 7-8

Places 5-6

Places 3-4

Places 1-2

Classement final

Liens externes
  site officiel
  Fédération Internationale de Korfbal

Compétition de korfbal
Korfbal
Korfbal 2007
Sport en Tchéquie en 2007
Sport en novembre 2007